Niedersachsen steht für:
 Niedersachsen, Land der Bundesrepublik Deutschland
 Wahlkreisverband der Weimarer Republik, siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreisverbände
 Niedersächsischer Reichskreis, seit dem 16. Jahrhundert Reichskreis im Heiligen Römischen Reich
 alter Stamm der Sachsen, siehe Sachsen (Volk) 

 Niedersachsen (Schiff, 1934), Frachter und Minenschiff im Zweiten Weltkrieg
 Niedersachsen (F 208), Fregatte der Deutschen Marine

 Niedersachsen. Zeitschrift für Kultur, Geschichte, Heimat und Natur seit 1895

 Niedersächsisch steht für:
 Niedersächsisch oder Westniederdeutsch
 Niedersächsisch (Niederlande), „niederländisches Niedersächsisch“, Ijsselländisch
 niederdeutsche Sprache oder Plattdeutsch, besonders in älterer Literatur 
 niedersächsische Küche

Siehe auch: